Mordell ima lahko več pomenov.

Osebnosti 

 Louis Joel Mordell (1888-1972), ameriško-britanski matematik.
 Melissa Josephine Mordell (1987 - ), ameriška vaterpolistka.